Vrh koulí mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 5. (kvalifikace) a 6. srpna (finále). Zvítězil Novozélanďan Tomas Walsh. Čech Tomáš Staněk byl čtvrtý, 5 cm od bronzu. Druhý z českých koulařů, Ladislav Prášil, skončil na nepostupovém desátém místě v kvalifikační skupině, celkově skončil 18.

Kvalifikace

Kvalifikační skupina A

Kvalifikační skupina B

Finále

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Vrh koulí mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži vrh koulí
Vrh koulí